Mat '64, een type treinstel
 Pruikzwam, een schimmel